O Estádio Municipal José Valeriano Costa, conhecido como Zeca Costa, é um estádio de futebol da cidade de Barra do Garças, estado de Mato Grosso. O Barra do Garças Futebol Clube mandava seus jogos neste estádio, que tem capacidade para 5.142 pessoas. Atualmente a Associação Atlética Araguaia usa o estádio.

Zeca Costa